Irsk har flere betydninger:

 Irsk (sprog).
 Person, ting, begreb el.lign. fra landet Irland eller øen Irland (ø).